En Pologne, Grąd peut désigner :

 Grąd, village de la voïvodie de Podlachie,
 Grąd, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.